Torre Blanca puede referirse a:

Torre Blanca, montaña en Los Urrieles.
Torre Blanca, torre defensiva del recinto amurallado de Albarracín, Teruel.
Torre Blanca, torre defensiva del recinto amurallado de Sevilla.
Torre Blanca, torre de la ciudad de Salónica.
Torre Blanca, antigua torre defensiva de Fuengirola, Málaga.
Torre Blanca, núcleo primigenio de la Torre de Londres. 
Torre Blanca, torre fortificada de Torralba de Ribota, Zaragoza.